Елькино — название населённых пунктов:

Россия 
 Елькино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Елькино — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Елькино — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Елькино — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Елькино — деревня в Каширском районе Московской области.
 Елькино — деревня в Соликамском районе Пермского края.
 Елькино — посёлок в составе города Тула Тульской области.
 Елькино — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.